

Patronyme 

 Christian Euvrard (1953- ) est un sociologue de la religion, philosophe et écrivain français ;
 Vincent Euvrard (1982- ) est un footballeur belge.